Хью ле Диспенсер ():
 Хью I ле Диспенсер (ум. 1238) — богатый землевладелец в Восточном Мидлендсе, главный шериф Беркшира, сын Томаса ле Диспенсера.
 Хью ле Диспенсер, 1-й барон Диспенсер (до 1223 — 1265) — 1-й барон Диспенсер, главный юстициарий, констебль Лондонского Тауэра.
 Хью ле Диспенсер, 1-й граф Уинчестер (1261—1326) — 2-й барон ле Диспенсер, 1-й граф Уинчестер, юстициарий Ирландии, советник английского короля Эдуарда II.
 Хью ле Диспенсер, 4-й барон Диспенсер (1308—1349) — 2/4-й барон ле Диспенсер и 1-й лорд Гламорган.
 Хью ле Диспенсер Младший (ок. 1285/1287 — 1326) — 1-й барон Диспенсер с 1314, барон Гламорган (по праву жены) с 1317, королевский канцлер.